Азовская дача — лесной заказник местного значения. Находится в Никольском районе Донецкой области. Статус заказника присвоен решением облисполкома № 276 от 27 июня 1984 года. Площадь — 1678 га. На территории заказника находятся дубовые насаждения рукотворного происхождения, которые расположены на высоком плато.

Дубовые насаждения — памятник истории лесоразведения, они были заложены в 1876 году.

В дубовых насаждениях встречаются поляны и просеки с разнотравьем, гнездятся птицы. Также среди дубовых насаждений встречается рябина.

Как указание на наличие в районе дубового лесничества ветви дуба вошли в герб Никольского района и обрамляют щит.

С заказником работает Приазовский гослесхоз.

Примечания

Литература 
 Заказники місцевого значення : Азовська дача; Артемівські садово-дендрологічні насадження; Балка Водяна; Балка Грузька; Балка Орлинська; Балка Північна; Бесташ; Болото Мартиненкове; Верхньосамарський; Гектова балка; Заплава — 1; Знаменська балка [ та ін. ] // Донбасс заповідний : Наук.-інформац. довідник-атлас . 2003 . 159 с. : іл. — С.65-105.

Заказники Донецкой области
Лесные заказники
Никольский район (Донецкая область)
Лесные массивы по алфавиту
Лесные массивы Украины
Дубравы